Дискография шведской поп-группы ABBA состоит из девяти студийных альбомов, одного «живого» альбома, семи альбомов-компиляций, трёх сборников «коробок», четырёх видео-альбомов, семидесяти трёх синглов и тридцати трёх музыкальных клипов, не считая сольных выступлений каждого из участников группы.

Самыми успешными синглами ABBA стали «Dancing Queen», «Fernando» и  «Chiquitita», а самым успешным студийным альбомом — Arrival.

В апреле 2006 года Universal Music Group объявила о том, что мировые продажи группы превысили 370 млн копий. Альбом-компиляция ABBA Gold (1992) стал одним из самых продаваемых в истории (более 27 млн копий). Они были первыми представителями континентальной Европы, кто завоевал первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран (США, Великобритания, Канада, Ирландия, Австралия и Новая Зеландия).

Альбомы

Студийные альбомы 

2021    Voyage

Концертные альбомы

Сборники

Синглы 

  — (прочерк) свидетельствует о том, что песня не попала в чарты.
 Пустая ячейка указывает, что песня не вышла в данной территории.
 Непривычный для АВВА трек, их любовная песня «Our Last Summer» из альбома Super Trouper стала лидером хит-парада в Греции и 1980 году. На «Б-стороне» был сингл «Me and I».
 «I Have a Dream» был единственным хитом АВВА на Кипре. Песня была крупная, на «Б-стороне» к нему на Кипре был «If It Wasn’t for the Nights». В 1985 году «If It Wasn’t for the Nights» был переиздан как сингл на Кипре, но наивысшей строчкой в чартах была 46-я.

Видеография

Видеоальбомы

Видеоклипы

Компиляции

Дополнительные компиляции

Испаноязычные компиляции

Коробки и DVD-диски

Коробки

DVD-диски

См. также 
 Дискография Агнеты Фельтског 
 Дискография Анни-Фрид Лингстад

Источники

Примечания

Ссылки 
 ABBASite.com  — официальный сайт группы.
 
 Слова песен ABBA 

ABBA
ABBA
ABBA